Cymodema är ett släkte av insekter. Cymodema ingår i familjen Cymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Cymodema